Carlos Loret de Mola Mediz, Mexicaans politicus
 Carlos Loret de Mola Badillo, Mexicaans journalist, zoon van bovenstaande